Akta stanu cywilnego
 Akta sprawy
 Akta Grodzkie i Ziemskie
 Akta parafialne
 Akta metrykalne
Literatura, adaptacje
 Akta zbrodni – serial
 Tajne akta Psiej Agencji
 Akta Harry’ego Dresdena
 Akta Dresdena
 Akta Harry’ego Dresdena
 Akta Odessy
 Akta Odessy (film)

 Zobacz też
 
 ACTA